Нишор може бити:

 Нишор (Пирот), насеље у општини Пирот, Република Србија
 Нишор (Сува Река), насеље у општини Пирот, КиМ, Република Србија